Huaguruncho puede referirse a:

 Cordillera Huaguruncho, cordillera situada en la Cordillera Oriental de los Andes, Perú;
 Nevado Huaguruncho, montaña situada en la Cordillera Huaguruncho, Perú.